2669 км, 2669-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2669 км — пассажирская платформа, Армянская железная дорога (Армения). Код 565334.
 2669 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 831862.